Титенков — фамилия.

Известные носители:
 Титенков, Дмитрий Тимофеевич (1898—1954) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Титенков, Константин Николаевич (1911—1941) — советский лётчик, герой Советского Союза